Das German Masters ist ein Schachturnier, das zum ersten Mal im Jahr 2014 in Dresden ausgetragen wurde. Dabei tritt eine Auswahl der stärksten deutschen Schachspielerinnen und Schachspieler Deutschlands an. Bis 2019 erfolgten offene Turniere und Damenturniere im jährlichen Wechsel, seitdem finden jährlich beide Turniere statt. Die Qualifikationskriterien haben sich im Laufe der Jahre mehrfach geändert. Zum Teil qualifizieren sich Spieler über die Elo-Liste, zum Teil über die deutsche Meisterschaft.

Die Titel und Elo-Zahlen entsprechen dem jeweiligen Turnierzeitpunkt. Die Platzierung ergibt sich falls angegeben aus der Feinwertung.

Tabellenlegende:
GP – insgesamt gewonnene Partien
SP – gespielte Partien mit Schwarz
DV – direkter Vergleich zwischen betroffenen Spielern
SoBe – Wertung nach Sonneborn-Berger

Siegerliste

2014 
2014 fand das erste German Masters der Frauen in Dresden statt. Es qualifizierten sich die Top 10 der deutschen Elo-Liste.

{| class="wikitable"
|+German Masters der Frauen 2014, 16.–25. November 2014, Dresden
! Platz
! 
! Spielerin
! Elo
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! Punkte
! GP
! SoBe

|-
|1
|IM
|Elisabeth Pähtz
|2480
|x
|½
|1
|½
|1
|1
|½
|½
|1
|1
|7,0
|
|
|-
|2
|WGM
|Marta Michna
|2343
|½
|x
|½
|½
|1
|0
|1
|½
|½
|1
|5,5
|
|
|-
|3
|WGM
|Zoya Schleining
|2351
|0
|½
|x
|0
|0
|1
|½
|1
|1
|1
|5,0
|4
|
|-
|4
|IM
|Ketino Kachiani-Gersinska
|2343
|½
|½
|1
|x
|0
|½
|½
|1
|0
|1
|5,0
|3
|
|-
|5
|
|Hanna Marie Klek
|2219
|0
|0
|1
|1
|x
|1
|½
|0
|0
|1
|4,5
|
|
|-
|6
|WIM
|Judith Fuchs
|2289
|0
|1
|0
|½
|0
|x
|½
|1
|½
|½
|4,0
|2
|
|-
|7
|WGM
|Tatjana Melamed
|2323
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|½
|½
|4,0
|0
|
|-
|8
|WGM
|Melanie Ohme
|2322
|½
|½
|0
|0
|1
|0
|½
|x
|1
|0
|3,5
|2
|16,25
|-
|8
|WGM
|Sarah Hoolt
|2334
|0
|½
|0
|1
|1
|½
|½
|0
|x
|0
|3,5
|2
|16,25
|-
|10
|WIM
|Filiz Osmanodja
|2322
|0
|0
|0
|0
|0
|½
|½
|1
|1
|x
|3,0
|
|
|}

2015 
2015 fand das erste German Masters der Männer in Dresden statt. Neben Georg Meier, Daniel Fridman und Alexander Donchenko qualifizierten sich Falko Bindrich, Matthias Blübaum und Rasmus Svane über ein als Challenge ausgetragenes Qualifikationsturnier im Schnellschach.
{| class="wikitable"
|+German Masters 2015, 19.–23. August 2015, Dresden
!Platz
! 
!Spieler
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!Punkte

|-
|1
|GM
|Daniel Fridman
|2639
|x
|½
|1
|½
|1
|1
|4,0
|-
|2
|GM
|Georg Meier
|2652
|½
|x
|½
|½
|1
|1
|3,5
|-
|3
|IM
|Rasmus Svane
|2524
|0
|½
|x
|1
|½
|1
|3,0
|-
|4
|GM
|Matthias Blübaum
|2595
|½
|½
|0
|x
|½
|½
|2,0
|-
|5
|GM
|Falko Bindrich
|2610
|0
|0
|½
|½
|x
|½
|1,5
|-
|6
|GM
|Alexander Donchenko
|2567
|0
|0
|0
|½
|½
|x
|1,0
|}

2016 
2016 fand das zweite German Masters der Frauen in Dresden statt. Wieder qualifizierten sich die besten 10 Spielerinnen der deutschen Elo-Liste.
{| class="wikitable"
|+German Masters der Frauen 2016, 30. Juli – 7. August 2016, Dresden
!Platz
! 
!Spielerin
!ELO
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!Punkte
|-
|1
|IM
|Ketino Kachiani-Gersinska
|2286
|x
|½
|0
|1
|½
|1
|1
|1
|1
|1
|7,0
|-
|2
|IM
|Elisabeth Pähtz
|2492
|½
|x
|½
|1
|1
|½
|½
|1
|½
|1
|6,5
|-
|3
|WGM
|Marta Michna
|2362
|1
|½
|x
|½
|½
|½
|½
|1
|1
|½
|6,0
|-
|4
|WGM
|Elena Levushkina
|2295
|0
|0
|½
|x
|½
|1
|1
|½
|1
|1
|5,5
|-
|5
|WGM
|Zoya Schleining
|2299
|½
|0
|½
|½
|x
|½
|1
|1
|½
|½
|5,0
|-
|6
|WIM
|Filiz Osmanodja
|2275
|0
|½
|½
|0
|½
|x
|1
|½
|½
|1
|4,5
|-
|7
|WGM
|Natalja Straub
|2126
|0
|½
|½
|0
|0
|0
|x
|1
|½
|1
|3,5
|-
|8
|WGM
|Melanie Lubbe
|2333
|0
|0
|0
|½
|0
|½
|0
|x
|1
|1
|3,0
|-
|9
|WIM
|Judith Fuchs
|2326
|0
|½
|0
|0
|½
|½
|½
|0
|x
|½
|2,5
|-
|10
|WIM
|Josefine Heinemann
|2215
|0
|0
|½
|0
|½
|0
|0
|0
|½
|x
|1,5
|}

2017 
Für das German Masters 2017 wurden fünf Spieler fest vom damaligen Nationaltrainer Dorian Rogozenco nominiert: Liviu-Dieter Nisipeanu, Georg Meier, Matthias Blübaum, Andreas Heimann und Rasmus Svane. Über ein Qualifikationsturnier im Schnellschach („Challenge“) kamen Falko Bindrich, Rainer Buhmann und Niclas Huschenbeth als Teilnehmer hinzu.
{| class="wikitable"
|+German Masters 2017, 29. Juli–6. August 2017, Dresden
!Platz
! 
!Spieler
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Punkte
!GP
!DV
!SP
|-
|1
|GM
|Falko Bindrich
|2585
|x
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|1
|4,5
|2
|0,5
|4
|-
|2
|GM
|Rainer Buhmann
|2550
|½
|x
|1
|½
|1
|½
|½
|½
|4,5
|2
|0,5
|3
|-
|3
|GM
|Georg Meier
|2649
|½
|0
|x
|1
|0
|1
|½
|1
|4,0
|3
|
|
|-
|4
|GM
|Niclas Huschenbeth
|2575
|½
|½
|0
|x
|1
|½
|1
|½
|4,0
|2
|
|
|-
|5
|GM
|Rasmus Svane
|2592
|½
|0
|1
|0
|x
|½
|½
|1
|3,5
|
|
|
|-
|6
|GM
|Liviu Dieter Nisipeanu
|2687
|½
|½
|0
|½
|½
|x
|½
|½
|3,0
|
|
|
|-
|7
|GM
|Matthias Blübaum
|2646
|0
|½
|½
|0
|½
|½
|x
|½
|2,5
|
|
|
|-
|8
|GM
|Andreas Heimann
|2591
|0
|½
|0
|½
|0
|½
|½
|x
|2,0
|
|
|
|}

2018 
Am German Masters der Frauen 2018 nahmen neben der Titelverteidigerin von 2016, Ketino Kachiani-Gersinska, Qualifikantinnen aus der deutschen Frauenmeisterschaft 2017 teil: Jana Schneider und Zoya Schleining. Aufgefüllt wurden die übrigen Plätze über die deutsche Elo-Liste: Melanie Lubbe, Filiz Osmanodja, Sarah Hoolt, Hanna Marie Klek und Judith Fuchs. Da Elisabeth Pähtz und Marta Michna abgesagt hatten, wurden diese durch Josefine Heinemann und Fiona Sieber ersetzt.
{| class="wikitable"
|+German Masters der Frauen 2018, 4.–12. August 2018, Dresden
!Platz
! 
!Spielerin
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!Punkte
!GP
!DV
!SP
|-
|1
|WIM
|Fiona Sieber
|2290
|x
|1
|0
|1
|0
|1
|½
|1
|1
|½
|6,0
|5
|1
|
|-
|2
|WGM
|Melanie Lubbe
|2338
|0
|x
|1
|0
|1
|½
|½
|1
|1
|1
|6,0
|5
|0
|
|-
|3
|WIM
|Josefine Heinemann
|2261
|1
|0
|x
|1
|1
|½
|½
|½
|1
|½
|6,0
|4
|
|
|-
|4
|WIM
|Filiz Osmanodja
|2350
|0
|1
|0
|x
|1
|½
|1
|½
|0
|1
|5,0
|4
|1
|
|-
|5
|WGM
|Sarah Hoolt
|2357
|1
|0
|0
|0
|x
|1
|½
|1
|½
|1
|5,0
|4
|0
|
|-
|6
|WGM
|Hanna Marie Klek
|2268
|0
|½
|½
|½
|0
|x
|1
|½
|1
|½
|4,5
|
|
|
|-
|7
|WGM
|Judith Fuchs
|2276
|½
|½
|½
|0
|½
|0
|x
|1
|½
|½
|4,0
|
|
|
|-
|8
|FM
|Jana Schneider
|2179
|0
|0
|½
|½
|0
|½
|0
|x
|½
|1
|3,0
|1
|½
|5
|-
|9
|IM
|Zoya Schleining
|2397
|0
|0
|0
|1
|½
|0
|½
|½
|x
|½
|3,0
|1
|½
|4
|-
|10
|IM
|Ketino Kachiani-Gersinska
|2347
|½
|0
|½
|0
|0
|½
|½
|0
|½
|x
|2,5
|
|
|
|}

2019 
Erstmals fanden 2019 ein Masters der Frauen und ein offenes Masters zeitgleich im Rahmen des Meisterschaftsgipfels in Magdeburg statt. Bei den Frauen nominiert wurden Fiona Sieber als Titelverteidigerin sowie Annmarie Mütsch als Jugendspielerin. Komplettiert wurde die Liste der Teilnehmerinnen über die Elo-Liste.

{| class="wikitable"
|+German Masters der Frauen 2019, 25. Mai–1. Juni 2019, Magdeburg
!Platz
! 
!Spielerin
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Punkte
!DV
!GP
!SoBe

|-
|1
|IM
|Ketino Kachiani-Gersinska
|2305
|x
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|½
|5,0
|
|
|
|-
|2
|WGM
|Sarah Hoolt
|2321
|½
|x
|½
|½
|1
|1
|0
|1
|4,5
|
|
|
|-
|3
|WGM
|Josefine Heinemann
|2227
|½
|½
|x
|1
|½
|½
|½
|½
|4,0
|1
|
|
|-
|4
|WIM
|Annmarie Mütsch
|2266
|0
|½
|0
|x
|1
|1
|½
|1
|4,0
|0
|
|
|-
|5
|WIM
|Filiz Osmanodja
|2260
|½
|0
|½
|0
|x
|1
|1
|0
|3,0
|
|
|
|-
|6
|WGM
|Melanie Lubbe
|2278
|0
|0
|½
|0
|0
|x
|1
|1
|2,5
|2
|
|
|-
|7
|WIM
|Fiona Sieber
|2250
|0
|1
|½
|½
|0
|0
|x
|½
|2,5
|0,5
|1
|9,75
|-
|8
|WGM
|Hanna Marie Klek
|2325
|½
|0
|½
|0
|1
|0
|½
|x
|2,5
|0,5
|1
|8,75
|}

Beim offenen Masters qualifizierten sich Falko Bindrich als Titelverteidiger sowie Rainer Buhmann und Eduard Miller als deutscher Meister und Vizemeister von 2018. Ergänzend wurde Vincent Keymer als Jugendspieler nominiert. Aufgefüllt wurde das Teilnehmerfeld über die Elo-Liste. Da auch nach dritter Feinwertung kein eindeutiger Sieger ermittelt werden konnte, wurden zwei erste Plätze vergeben.
{| class="wikitable"
|+German Masters 2019, 25. Mai–1. Juni 2019, Magdeburg
!Platz
!
!Spieler
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Punkte
!DV
!GP
!SoBe

|-
|1
|GM
|Liviu Dieter Nisipeanu
|2667
|x
|½
|½
|1
|½
|½
|1
|½
|4,5
|½
|2
|14,75
|-
|1
|GM
|Georg Meier
|2636
|½
|x
|1
|½
|½
|½
|1
|½
|4,5
|½
|2
|14,75
|-
|3
|GM
|Falko Bindrich
|2599
|½
|0
|x
|½
|½
|½
|1
|1
|4,0
|1
|2
|11,50
|-
|3
|GM
|Daniel Fridman
|2644
|0
|½
|½
|x
|½
|½
|1
|1
|4,0
|1
|2
|11,50
|-
|5
|GM
|Matthias Blübaum
|2618
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|½
|1
|4,0
|1
|1
|
|-
|6
|GM
|Rainer Buhmann
|2573
|½
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|½
|3,5
|
|
|
|-
|7
|IM
|Vincent Keymer
|2521
|0
|0
|0
|0
|½
|½
|x
|1
|2,0
|
|
|
|-
|8
|FM
|Eduard Miller
|2382
|½
|½
|0
|0
|0
|½
|0
|x
|1,5
|
|
|
|}

2020 
Beim Masters der Frauen 2020 qualifizierten sich Ketino Kachiani-Gersinska als Titelverteidigerin sowie Marta Michna und Lara Schulze als deutsche Meisterin und Vizemeisterin von 2019. Komplettiert wurde die Teilnehmerliste über die Elo-Liste.

{| class="wikitable"
|+German Masters der Frauen 2020, 14.–22. August 2020, Magdeburg
!Platz
! 
!Spielerin
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Punkte
!DV 

|-
|1
|WIM
|Fiona Sieber
|2201
|x
|0
|½
|1
|1
|1
|1
|1
|5,5
|
|-
|2
|IM
|Elisabeth Pähtz
|2473
|1
|x
|1
|½
|1
|0
|1
|½
|5,0
|
|-
|3
|WGM
|Hanna Marie Klek
|2296
|½
|0
|x
|1
|½
|½
|0
|1
|3,5
|1
|-
|4
|WGM
|Josefine Heinemann
|2281
|0
|½
|0
|x
|1
|½
|½
|1
|3,5
|0
|-
|5
|WGM
|Sarah Papp
|2334
|0
|0
|½
|0
|x
|½
|1
|1
|3,0
|1,5
|-
|6
|IM
|Ketino Kachiani-Gersinska
|2324
|0
|1
|½
|½
|½
|x
|½
|0
|3,0
|1,0
|-
|7
|WGM
|Marta Michna
|2350
|0
|0
|1
|½
|0
|½
|x
|1
|3,0
|0,5
|-
|8
|WGM
|Melanie Lubbe
|2287
|0
|½
|0
|0
|0
|1
|0
|x
|1,5
|
|}

Beim offenen Masters qualifizierten sich die beiden Vorjahressieger Liviu-Dieter Nisipeanu und Georg Meier. Hinzu kamen Niclas Huschenbeth und Dmitrij Kollars als deutscher Meister und Vizemeister von 2019. Aufgefüllt wurde das Teilnehmerfeld über die Elo-Liste.
{| class="wikitable"
|+German Masters 2020, 14.–22. August 2020, Magdeburg
!Platz
! 
!Spieler
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Punkte
!DV 
!GP 
!SoBe 

|-
|1
|GM
|Matthias Blübaum
|2647
|x
|1
|½
|1
|½
|½
|½
|1
|5,0
|
|
|
|-
|2
|GM
|Liviu-Dieter Nisipeanu
|2655
|0
|x
|1
|½
|½
|½
|1
|½
|4,0
|1
|
|
|-
|3
|GM
|Niclas Huschenbeth
|2605
|½
|0
|x
|1
|½
|1
|½
|½
|4,0
|0
|
|
|-
|4
|GM
|Alexander Donchenko
|2657
|0
|½
|0
|x
|½
|1
|½
|1
|3,5
|½
|2
|
|-
|5
|GM
|Georg Meier
|2621
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|½
|½
|3,5
|½
|0
|
|-
|6
|GM
|Dmitrij Kollars
|2586
|½
|½
|0
|0
|½
|x
|½
|1
|3,0
|½
|1
|
|-
|7
|GM
|Andreas Heimann
|2622
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|3,0
|½
|0
|
|-
|8
|GM
|Daniel Fridman
|2615
|0
|½
|½
|0
|½
|0
|½
|x
|2,0
|
|
|
|}

2021 
Für das Masters der Frauen 2021 qualifizierte sich neben Fiona Sieber als Titelverteidigerin Carmen Voicu-Jagodzinsky als deutsche Meisterin 2020. Aufgefüllt wurde das Feld aus den Teilnehmerinnen des vorherigen Masters. Da unter anderem Elisabeth Pähtz durch ihr Weiterkommen beim Schach-Weltpokal der Frauen 2021 absagte, wurde auf eine festgelegte Liste von Nachrückerinnen zurückgegriffen, was folgendes Teilnahmefeld ergab:
{| class="wikitable"
|+German Masters der Frauen 2021, 23. Juli–1. August 2021, Magdeburg
!Platz
!
!Spielerin
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!Punkte
!DV
!GP
!SoBe
|-
|1
|WGM
|Hanna Marie Klek
|2265
|x
|½
|1
|½
|1
|1
|½
|1
|1
|½
|7,0
|
|
|
|-
|2
|WGM
|Carmen Voicu-Jagodzinsky
|2247
|½
|x
|1
|1
|½
|½
|0
|½
|½
|1
|5,5
|
|
|
|-
|3
|WGM
|Melanie Lubbe
|2281
|0
|0
|x
|½
|1
|1
|½
|½
|½
|1
|5,0
|2,5
|
|
|-
|4
|WIM
|Annmarie Mütsch
|2297
|½
|0
|½
|x
|0
|1
|1
|½
|½
|1
|5,0
|1,5
|3
|20,25
|-
|5
|WFM
|Antonia Ziegenfuß
|2157
|0
|½
|0
|1
|x
|½
|½
|1
|½
|1
|5,0
|1,5
|3
|19,25
|-
|6
|WIM
|Fiona Sieber
|2261
|0
|½
|0
|0
|½
|x
|1
|1
|1
|1
|5,0
|0,5
|
|
|-
|7
|IM
|Ketino Kachiani-Gersinska
|2318
|½
|1
|½
|0
|½
|0
|x
|0
|1
|½
|4,0
|
|
|
|-
|8
|WGM
|Marta Michna
|2341
|0
|½
|½
|½
|0
|0
|1
|x
|½
|½
|3,5
|
|
|
|-
|9
|FM
|Jana Schneider
|2353
|0
|½
|½
|½
|½
|0
|0
|½
|x
|½
|3,0
|
|
|
|-
|10
|FM
|Lara Schulze
|2269
|½
|0
|0
|0
|0
|0
|½
|½
|½
|x
|2,0
|
|
|
|}

Beim offenen Masters 2021 qualifizierten sich Matthias Blübaum als Titelverteidiger von 2020 sowie Luis Engel und Alexander Graf als deutscher Meister und Vizemeister von 2020. Als Jugendspieler wurde erneut Vincent Keymer nominiert, der jedoch aufgrund seiner Teilnahme am Internationalen Bieler Schachfestival absagte. Für ihn rückte Aschot Parwanjan nach. Aufgefüllt wurde das Teilnehmerfeld aus der deutschen Elo-Liste, wobei auch hier Absagen durch festgelegte Nachrücker ersetzt wurden.
{| class="wikitable"
|+German Masters 2021, 23. Juli–1. August 2021, Magdeburg
!Platz
! 
!Spieler
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!Punkte
! DV 
! GP 
! SoBe 
|-
|1
|GM
|Luis Engel
|2543
|x
|1
|1
|½
|+1
|0
|1
|½
|½
|1
|6,5
|
|
|
|-
|2
|GM
|Rasmus Svane
|2615
|0
|x
|½
|½
|1
|½
|½
|0
|1
|1
|5,0
|1,0
|3
|20,50
|-
|3
|GM
|Georg Meier
|2628
|0
|½
|x
|½
|0
|½
|½
|1
|1
|1
|5,0
|1,0
|3
|19,50
|-
|4
|GM
|Andreas Heimann
|2599
|½
|½
|½
|x
|½
|½
|½
|1
|½
|½
|5,0
|1,0
|1
|
|-
|5
|GM
|Dmitrij Kollars
|2607
|-1
|0
|1
|½
|x
|½
|½
|1
|½
|½
|4,5
|1,0
|2
|
|-
|6
|GM
|Daniel Fridman
|2608
|1
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|0
|½
|½
|4,5
|1,0
|1
|21,75
|-
|7
|GM
|Matthias Blübaum
|2669
|0
|½
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|1
|½
|4,5
|1,0
|1
|18,75
|-
|8
|GM
|Alexander Graf
|2569
|½
|1
|0
|0
|0
|1
|½
|x
|½
|0
|3,5
|0,5
|2
|
|-
|9
|IM
|Aschot Parwanyan
|2451
|½
|0
|0
|½
|½
|½
|0
|½
|x
|1
|3,5
|0,5
|1
|
|-
|10
|GM
|Arik Braun
|2609
|0
|0
|0
|½
|½
|½
|½
|1
|0
|x
|3,0
|
|
|
|}
1 Kollars konnte aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht antreten. Die Partie wurde zugunsten von Engel gewertet.

2022 
Das German Masters der Frauen wurde 2022 in Darmstadt gespielt. Aufgrund von terminlichen Überschneidungen mit der Schacheuropameisterschaft der Frauen fand es getrennt vom regulären Meisterschaftgipfel in Magdeburg statt. Hanna Marie Klek qualifizierte sich als Titelverteidigerin, Elena Köpke als deutsche Meisterin von 2021. Weiterhin nominiert wurde neben Spielerinnen aus der Elo-Liste und dem Masters im Vorjahr die mehrfache DDR-Meisterin Brigitte Burchardt.
{| class="wikitable"
|+German Masters der Frauen 2022, 22.–30. April 2022, Darmstadt
!Platz
! 
!Spielerin
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!0
!Punkte
!DV
!GP
!SoBe
|-
|1
|WGM
|Dinara Wagner
|2321
|x
|0
|½
|½
|1
|1
|1
|1
|1
|½
|6,5
|
|
|
|-
|2
|WGM
|Jana Schneider
|2263
|1
|x
|1
|0
|½
|½
|0
|1
|1
|1
|6
|1
|
|
|-
|3
|WGM
|Melanie Lubbe
|2308
|½
|0
|x
|1
|½
|½
|½
|1
|1
|1
|6
|0
|
|
|-
|4
|WIM
|Lara Schulze
|2309
|½
|1
|0
|x
|½
|½
|0
|1
|1
|1
|5,5
|1
|4
|
|-
|5
|WGM
|Josefine Heinemann
|2292
|0
|½
|½
|½
|x
|½
|1
|1
|½
|1
|5,5
|1
|3
|20,50
|-
|6
|WGM
|Hanna Marie Klek
|2364
|0
|½
|½
|½
|½
|x
|1
|½
|1
|1
|5,5
|1
|3
|19,75
|-
|7
|WGM
|Sarah Papp
|2305
|0
|1
|½
|1
|0
|0
|x
|0
|½
|1
|4
|
|
|
|-
|8
|WGM
|Elena Köpke
|2272
|0
|0
|0
|0
|0
|½
|1
|x
|1
|1
|3,5
|
|
|
|-
|8
|WFM
|Antonia Ziegenfuss
|2260
|0
|0
|0
|0
|½
|0
|½
|0
|x
|1
|2
|
|
|
|-
|10
|WIM
|Brigitte Burchardt
|2079
|½
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|x
|0,5
|
|
|
|}

Das German Masters der Herren fand im Rahmen des Meisterschaftsgipfels zusammen mit der 93. Deutschen Schachmeisterschaft in Magdeburg statt. Das Teilnehmerfeld bestand aus Luis Engel, dem Titelverteidiger von 2021, sowie dem deutschen Meister und Vizemeister von 2021, Jonas Rosner und Frederik Svane. Über die Elo-Liste qualifizierten sich Vincent Keymer, Rasmus Svane und Dmitrij Kollars. Auch Arik Braun, Daniel Fridman und Niclas Huschenbeth waren dabei, ebenso wie Tobias Kölle, der als Jugendspieler von Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler nominiert wurde. Es gewann der topgesetzte Vincent Keymer vor Frederik Svane und Arik Braun.

{| class="wikitable"
|+German Masters 2022, 16.–24. August 2022, Magdeburg
!Platz
! 
!Spieler
!Elo
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!0
!Punkte
!DV
!GP
!SoBe
|-
|1
|GM
|Vincent Keymer
|2672
|x
|½
|1
|½
|½
|1
|1
|1
|½
|1
|7
|
|
|
|-
|2
|GM
|Frederik Svane
|2547
|½
|x
|1
|1
|½
|½
|1
|½
|1
|0
|6
|
|
|
|-
|3
|GM
|Arik Braun
|2594
|0
|0
|x
|½
|½
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|½
|4
|
|-
|4
|GM
|Daniel Fridman
|2606
|½
|0
|½
|x
|½
|1
|½
|½
|½
|1
|5
|½
|2
|
|-
|5
|GM
|Dmitrij Kollars
|2643
|½
|½
|½
|½
|x
|½
|½
|½
|0
|1
|4½
|
|
|
|-
|6
|FM
|Tobias Kölle
|2433
|0
|½
|0
|0
|½
|x
|½
|1
|1
|½
|4
|1½
|
|
|-
|7
|GM
|Rasmus Svane
|2640
|0
|0
|0
|½
|½
|½
|x
|½
|1
|1
|4
|1
|
|
|-
|8
|GM
|Luis Engel
|2557
|0
|½
|1
|½
|½
|0
|½
|x
|0
|1
|4
|½
|
|
|-
|9
|GM
|Niclas Huschenbeth
|2607
|½
|0
|0
|½
|1
|0
|0
|1
|x
|½
|3½
|
|
|
|-
|10
|IM
|Jonas Rosner
|2464
|0
|1
|0
|0
|0
|½
|0
|0
|½
|x
|2
|
|
|
|}

Weblinks 
 German Masters der Frauen 2014
 UKA German Masters 2015
 German Masters der Frauen 2016
 UKA German Masters 2017
 German Masters der Frauen 2018
 German Masters der Frauen 2019
 German Masters 2019
 German Masters 2020
 German Masters der Frauen 2021
 German Masters 2021
 German Masters der Frauen 2022
 German Masters 2022

Einzelnachweise 

Deutschland
Schach (Deutschland)